Turbo hace referencia a varios artículos:

Véase:

Dispositivos
 Turbocompresor, sistema de sobrealimentación empleado en la automoción y otras áreas.
 Botón de turbo, en algunos dispositivos electrónicos.

Música
 Turbo-folk, estilo musical originario de los Balcanes.
 Turbo (álbum), de la banda británica de heavy metal Judas Priest.

Poblamiento
 Turbo (Antioquia), municipio colombiano en el departamento de Antioquia.
 Turboletas, pueblo prerromano de la península ibérica,

Además
 Turbo (película), de DreamWorks Animation (2013).